Aminoullah Hosseinoff (1905-1983), compositeur français
 Robert Hosseinoff (1927-2020), acteur, metteur en scène, réalisateur, dialoguiste, et scénariste français